Petrin steht für

 die Siedlung Petrin (Kursk) in Russland
 den Hügel Petřín in Tschechien
 den Sprengstoff Pentaerythrittrinitrat

Petrin ist der Familienname folgender Personen:

 Leodegar Petrin (1877–1965), österreichischer Beamter und Präsident des Bundesdenkmalamtes
 Umberto Petrin (* 1960), italienischer Jazzmusiker